Bornholms Regionskommune (afgekort BRK; Nederlands: Regionale Gemeente Bornholm) is een Deense gemeente op het eiland Bornholm. Ze heeft 39.695 inwoners (2017). Sinds 1 januari 2003 vormt Bornholm één gemeente, Bornholms Regionskommune. Sinds 1 januari 2007 maakt deze gemeente deel uit van de regio Hovedstaden. Voor die datum vormde ze samen met de eilandengroep Ertholmene een provinciaal ingedeelde gemeente. Tot 2007 vormde de gemeente Bornholm samen met Christiansø en Frederiksø de provincie Bornholm. De eilandgroep Ertholmene wordt sindsdien rechtstreeks door het Ministerie van Defensie bestuurd en behoort niet tot Bornholms Regionskommune.

Burgemeesters

Plaatsen en inwoners 
Plaatsen op Bornholm met inwonersaantallen per 1 januari 2011:

Bornholms bevolking vanaf 1850
 Grafiek van de bevolkingsgroei van Bornholm van de laatste 160 jaar:
 Bron: Deens Statistiek Bureau Statistical Yearbook 2009: Area and population. Regions and inhabited islands

Leeftijdsverdeling van de bevolking van Bornholm 

Bron: Deens Bureau voor Statistiek Statistical Yearbook 2009: Area and population. Regions and inhabited islands

Vriendschapssteden

Parochies in gemeente Bornholm
Leden van de volkskerk (inwoners) per 1 juli 2010

Zie ook
 Bornholm (eiland)